Монтаньес:

 Монтаньес, Альберт — испанский профессиональный теннисист.
 Монтаньес, Пако (род. 1986) — испанский футболист, правый вингер клуба «Эспаньол».

 «Монтаньес» — испанский двухпалубный 74-пушечный Линейный корабль (парусный) 3-го класса

См. также 
 Монтаньесы — этническая общность в Кантабрии.